Allsvenskan (1962) była 38. sezonem Allsvenskan – najwyższej klasy rozgrywkowej w Szwecji. Tytułu nie obroniła drużyna IF Elfsborg. Nowym mistrzem Szwecji został zespół IFK Norrköping. Tytuł króla strzelców zdobył Leif Skiöld, który w barwach Djurgårdens IF strzelił 21 goli.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Allsvenskan

Bibliografia 
 RSSSF

1962 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szwecji
1962 w Szwecji